Turbo Fast (2013-2016) – amerykański serial animowany stworzony przez wytwórnię DreamWorks Animation Television i Titmouse. Serial powstał na podstawie filmu Turbo z 2013 roku.

Premiera serialu miała miejsce 24 grudnia 2013 na amerykańskiej stronie internetowej platformy Netflix. W Polsce premiera serialu zadebiutowała 24 sierpnia 2015 na antenie TeleTOON+. Od 6 września 2015 roku serial emitowany jest na kanale Polsat.

Fabuła 
Akcja dzieje się po wydarzeniach z filmu Turbo. Serial opisuje perypetie ślimaka Turbo, który miał tylko jedno marzenie. Chciał być szybki, posiadł nadprzyrodzone moce, a także wziął udział w wyścigu w Indianapolis i tym samym zdobywając zwycięstwo. Teraz razem ze swoimi znajomymi przeżywa zupełnie nowe przygody.

Obsada 
 Reid Scott – Turbo
 John Eric Bentley – Bicz
 Grey DeLisle – Pal
 Phil LaMarr – Gładki Ruch
 Amir Talai – Tito
 Eric Bauza – Czet
 Mike Bell – Biały Cień
 Ken Jeong – Kim Ly
i inni

Wersja polska 
Wersja polska: na zlecenie DreamWorks – Master Film
Reżyseria:
 Agata Gawrońska-Bauman (odc. 1-28, 51-102),
 Dariusz Dunowski (odc. 29-50)
Dialogi:
 Kamila Klimas-Przybysz (odc. 1-5, 12-15, 19-24, 31-34, 39-44, 53-54, 57-62, 67-74, 83-88, 95-102),
 Antonina Kasprzak (odc. 6-11, 16-18, 25-30, 35-38, 45-52, 55-56, 63-66, 75-82, 89-94)
Dźwięk i montaż: Jacek Osławski
Kierownictwo produkcji: Romuald Cieślak
Tekst piosenki: Andrzej Brzeski
Opracowanie muzyczne: Adam Krylik
Wystąpili:
 Antoni Pawlicki –
 Turbo,
 Ogniwo (odc. 22)
 Jarosław Boberek – Czet
 Andrzej Blumenfeld –
 Bicz,
 Piorun (odc. 22)
 Krzysztof Szczerbiński –
 Ślizg,
 Popyl (odc. 22)
 Jakub Szydłowski –
 Gładki Ruch,
 Mocny Obrót (odc. 22)
 Agnieszka Kudelska –
 Pal,
 Trzask (odc. 22)
 Zbigniew Konopka –
 Biały Cień,
 Monstro Opona (odc. 22)
oraz:
 Robert Jarociński –
 Ciężki (odc. 1, 15, 47, 50, 54, 78, 98-100),
 pająk (odc. 12),
 orangutan (odc. 13),
 pająk (odc. 33),
 motocyklista (odc. 35),
 motyl (odc. 37),
 książę Żabi Książę IV (odc. 44),
 głos zadający zagadkę (odc. 59),
 łoś (odc. 82),
 kapitan statku (odc. 83),
 reżyser reality show (odc. 90)
 Sławomir Pacek –
 Mel,
 szczur #1 (odc. 39),
 Doktor Nieporządek (odc. 43)
 Grzegorz Małecki – Tito (odc. 1-26)
 Jarosław Domin –
 Kim Ly (odc. 1, 36, 41),
 szczur #2 (odc. 39),
 Wendel (odc. 49),
 Ari Złotowic (odc. 69),
 Gumiarz (odc. 74, 76)
 Janusz Zadura –
 Construction Snail,
 Wojlarwa (odc. 5),
 Joe Zieleniak (odc. 12),
 Eugene (odc. 16),
 Kutergwiazda (odc. 19, 78, 99),
 Marty (odc. 28, 59),
 pracownik marketu (odc. 55),
 królik magik (odc. 57),
 Męczy Ruch (odc. 66, 87, 101),
 Olek (odc. 70),
 dostawca balsamów (odc. 74),
 ślimak #3 (odc. 80)
 Adam Bauman –
 Beetle Minion (odc. 1),
 Yamamori (odc. 7),
 Pułkownik Bovane (odc. 9),
 Kapitan Brodaty (odc. 19, 39, 50),
 Hrabia Łaskula (odc. 31, 57, 65, 89),
 bóbr ambasador (odc. 33),
 spiker (odc. 47),
 sędzia (odc. 53),
 sędzia konkursu (odc. 54),
 Steven (odc. 55),
 sprzątacz (odc. 56),
 sprzedawca antyków (odc. 59),
 Kapitan Grant (odc. 61-62),
 Holek (odc. 74),
 sprzedawca (odc. 76)
 Adam Fidusiewicz – Darek Mocarny (odc. 2)
 Wojciech Chorąży –
 Alf Gecko (odc. 3, 45, 50, 55, 77),
 kolczatka (odc. 13),
 żuk cukrowy (odc. 15),
 Atramuz (odc. 19),
 cykada #1 (odc. 21),
 Muszlovitz (odc. 30, 81),
 pasikonik #1 (odc. 40),
 Adolfo (odc. 44),
 ślimak wypożyczający gumowego węża Gładkiemu (odc. 66),
 ślimak #4 (odc. 80)
 Janusz Wituch –
 Krzywy (odc. 3, 18),
 Cajun Cliché (odc. 9, 46, 50),
 Reginald Devour (odc. 13),
 właściciel sklepu zoologicznego (odc. 29),
 Clap (odc. 35, 42, 51, 69),
 fan Bicza (odc. 49),
 Jorgien (odc. 61-62),
 małż (odc. 73),
 ropucha #2 (odc. 77),
 szeryf (odc. 80),
 ślimak #1 (odc. 81),
 mrówka #3 (odc. 83, 93)
 Klaudiusz Kaufmann –
 Baron von Schwarzhozen (odc. 4, 40),
 Ted (odc. 10),
 kucharz Lombardo (odc. 13),
 przewodnik (odc. 15),
 cykada #2 (odc. 21),
 jedna z żab (odc. 28),
 pasikonik (odc. 33),
 stonoga (odc. 34),
 taksówkarz (odc. 36),
 karaluch Sam (odc. 41),
 Ścinacz Stokrotek (odc. 54),
 paparazzi (odc. 55),
 kameleon (odc. 57),
 właściciel psa (odc. 60),
 pająk (odc. 68),
 koleżka od wosku (odc. 76),
 ropucha #1 (odc. 77),
 ślimak #5 (odc. 80),
 ślimak #2 (odc. 81),
 mrówka #2 (odc. 83, 93),
 Roballo de Trawsko (odc. 86),
 właściciel Brzydzi (odc. 95)
 Mikołaj Klimek –
 Gigantus (Gigundes) (odc. 4, 40, 91),
 ślimak (odc. 43),
 żuk (odc. 47),
 Guy Czempion (odc. 50)
 Grzegorz Kwiecień –
 Brahdhi (odc. 5, 14, 50),
 Lumino (odc. 17),
 Koperkos (odc. 29),
 Kłonor (odc. 31),
 policjant #1 (odc. 36),
 leniwiec (odc. 37),
 Zyunek Docinek (odc. 40),
 spiker (odc. 47),
 Donald Yo (odc. 49),
 stoboga (odc. 99)
 Anna Apostolakis-Gluzińska –
 Królowa Bananica (odc. 6),
 mały ślimak (odc. 10),
 Kajtek (odc. 12, 15, 37, 41, 47, 50-51, 53, 55, 65, 71, 73, 80, 84, 87, 91, 98, 102),
 mama Marty’ego (odc. 59),
 ślimaczka pielęgniarka (odc. 67),
 Flawia (odc. 93)
 Wojciech Słupiński – Megazuki (odc. 7)
 Paweł Szczesny – Sheldaku (odc. 7)
 Brygida Turowska –
 Królowa Invicta (odc. 8),
 reporterka TV (odc. 36),
 Merv (dziewczyna Merva) (odc. 49)
 Mieczysław Morański –
 Rudy Guana (odc. 11, 99),
 mol (odc. 18),
 Uchoporty (odc. 29),
 pasikonik #2 (odc. 40),
 ślimak (odc. 41),
 Kutergwiazda (odc. 50)
 Jacek Król –
 Łykacz (odc. 11, 50),
 śnieżna małpa (odc. 16),
 lektor w reklamie wstrząsarki jogurtowej (odc. 28),
 Barth (odc. 29),
 jeden z Herosów pod ręką (odc. 34),
 Rockwell (odc. 35),
 Lester (odc. 38),
 Żółwiak (odc. 42),
 Dziki Pit (odc. 80),
 Zimnobrody (odc. 82)
 Hanna Kinder-Kiss –
 Mama Guana (odc. 11),
 mama Turbogłąba 47 (odc. 94)
 Katarzyna Łaska – Jennie Shelstein (odc. 12, 85)
 Małgorzata Szymańska –
 zając (odc. 13),
 Ślimaplotka (odc. 52),
 Tora (odc. 68)
 Kinga Tabor – jedna z arystokratek (odc. 13)
 Miłogost Reczek – pan Saltfish (odc. 16)
 Julia Kołakowska –
 Becky (odc. 19),
 lektorka w reklamie fundacji „Adoptuj ropuchę” (odc. 28),
 dziewczyna przed sklepem (odc. 51),
 Bramber (odc. 55),
 matka dziewczynki (odc. 60),
 Ember (odc. 64),
 mama Kajtka (odc. 65, 71)
 Aleksander Mikołajczak –
 Bogacz (odc. 20),
 lekarz (odc. 28)
 Aleksandra Radwan –
 Jimmy (odc. 20),
 Hayaku (odc. 85)
 Adam Krylik –
 Dean Kuchmistrz (odc. 22, 34),
 Clip (odc. 35, 42, 52, 69),
 Torquer (odc. 72),
 koleżka z kijem baseballowym (odc. 76),
 Kurczak z Jamajki (odc. 82)
 Jolanta Wołłejko –
 Ćma Wróżbiarka (odc. 25),
 mama Marty’ego (odc. 28)
 Paweł Ciołkosz –
 Męczy Ruch (odc. 29),
 policjant #2 (odc. 36),
 świnia w grze (odc. 37),
 Brian Wielki Bluff (odc. 41),
 Merv (odc. 49),
 Tito (odc. 60, 70, 83, 93-94),
 Pasadena Paul (odc. 75),
 ślimak #2 (odc. 80),
 Milosh (odc. 93)
 Joanna Pach –
 właścicielka Księcia Pływaczka (odc. 30),
 Wielki Orzech (odc. 33),
 ważka (odc. 44),
 kobieta pisząca wiadomości SMS (odc. 44),
 dziewczyna w kostiumie Cheta (odc. 49),
 Hayaku (odc. 50),
 Tiffany (odc. 56)
 Jacek Kopczyński –
 Ślimakosmita (odc. 51),
 Mac Młotek (odc. 53),
 Brian Oceanbluff (odc. 55),
 Tyco (odc. 61-62)
 Mateusz Weber – Tyler (odc. 51, 56)
 Krzysztof Szczepaniak –
 Cameron (odc. 51, 56),
 ślimak #1 (odc. 80),
 mrówka #1 (odc. 83)
 Józef Pawłowski –
 Hubert (odc. 53),
 Ritchie (odc. 56, 99),
 Sheldon (odc. 98)
 Wojciech Żołądkowicz –
 lemur (odc. 54),
 doktor Shellman (odc. 63),
 Lord Złap (odc. 68),
 Liam (odc. 70),
 konik polny (odc. 93)
 Przemysław Stippa –
 Namaste (odc. 64),
 reżyser (odc. 69)
 Bartosz Wesołowski – Edward (odc. 65, 98)
 Agata Gawrońska-Bauman – Królowa Tarsa (odc. 68)
 Michał Sitarski – Adam Muszelski (odc. 69)
 Ryszard Olesiński –
 Turbogłąb 47 (odc. 94),
 John ze złomowiska (odc. 98)
 Izabella Bukowska-Chądzyńska – Donatella Brzuchonoga (odc. 96)
 Zbigniew Kozłowski
 Anna Sroka-Hryń
i inni

Śpiewali: Adam Krylik i Małgorzata Szymańska

Lektor:
 Paweł Bukrewicz (odc. 1-28, 51-102),
 Jacek Kopczyński (odc. 29-50)

Spis odcinków

Nominacje do nagród

Annie 
2016

 Annie - Najlepsze indywidualne osiągnięcie: animacja postaci w produkcji telewizyjnej  - Ryan MacNeil za odcinek "Turboldly Go"

2015

 Annie - Najlepsze indywidualne osiągnięcie: montaż w produkcji telewizyjnej  - Todd Raleigh i Doug Vito
 Annie - Najlepsze indywidualne osiągnięcie: scenografia w animowanej produkcji telewizyjnej  - Antonio Canobbio, Khang Le (VI), Mark Taihei, Howard Chen (III), Brandon Cuellar

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Amerime
Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2013
Seriale telewizyjne zakończone w 2016